La discografía de la banda electrónica alemana Kraftwerk consta de 10 álbumes de estudio, dos álbumes en directo, un álbum de Remixes y 26 singles. Formado por Ralf Hütter y Florian Schneider en Düsseldorf en 1970, Kraftwerk formaron  parte de la escena krautrock. En cualquier caso  el grupo encontró la fama principalmente como pioneros de la música electrónica, exhibiendo su estilo en una serie de álbumes conceptuales

Aunque sus primeros álbumes fueron mayoritatiamente en alemán, en 1975 Kraftwerk empezó escribir letras que combinaban versos en alemán e inglés. Comenzando con «Trans-Europe Expres» (1977), la mayoría de las canciones del grupo se crearon tanto en inglés como en alemán y se hicieron algunas versiones en francés, japonés,  italiano y español.

Desde  mediados de los 70 Kraftwerk siempre  elijó al menos dos pistas de álbum como singles. Estos singles  se crearon durante muchos años, editando los originales del álbum, en vez de remezclarlos o expandirlos. Desde 1991 Kraftwerk cambió de tendencia para pasar a publicar singles en múltiples versiones remezcladas. Unas pocas grabaciones se publicaron como singles, sobre todo las que se hicieron entre 1999 y 2000 para el proyecto  Expo 2000 

Antes de formar Kraftwerk, Hütter y Schneider formaron parte de un proyecto llamado  Organisation que publicó el álbum Tone Float en 1969.

Álbumes de estudio

Álbumes en directo

Álbumes recopilatorios

Cajas recopilatorias

Sencillos

Álbumes en vídeo 

 2005: Minimum-Maximum

Referencias

Enlaces externos 

 Página Oficial de Kraftwerk
 AllKraftwerk
 

Kraftwerk